Le terme jardin des plantes peut se référer à :

 un jardin des plantes, un certain type de jardin botanique ;
 l'un des différents jardins des plantes qu'on peut trouver en France (lorsqu'il n'y a pas d’ambiguïté sur la ville dans lequel il se trouve, un jardin des plantes est désigné par la locution abrégée « le Jardin des plantes ») :
 le jardin des plantes d'Amiens,
 le jardin des plantes d'Angers,
 le jardin des plantes de Caen,
 le jardin des plantes de Clermont-Ferrand,
 le jardin des plantes de Grenoble,
 le jardin des plantes de Lille,
 le jardin des plantes de Lyon,
 le jardin des plantes de Montauban,
 le jardin des plantes du Mans,
 le jardin des plantes de Montpellier,
 le jardin des plantes de Nantes,
 le jardin des plantes d'Orléans,
 le jardin des plantes de Paris,
 le ,
 le jardin des plantes de Rouen,
 le jardin des plantes de Toulon (dit « jardin du Las »),
 le jardin des Plantes, à Toulouse (il s'agit ici d’un jardin public et non d’un jardin des plantes à proprement parler) ;
 Le Jardin des plantes, un roman de Claude Simon publié en 1997 aux éditions de Minuit.
 Le Jardin des plantes, téléfilm de Philippe de Broca de 1994.

Notes et références

Voir aussi 
 Jardin botanique
 Arboretum